Saint-Cassien puede referirse a: 

 Saint-Cassien, comuna francesa situada en Dordoña.
 Saint-Cassien, comuna francesa situada en Isère.